«Любимая архитектура Америки» () — список 150 наиболее популярных зданий и сооружений в Соединённых Штатах Америки по версии Американского института архитекторов.

В 2006 и 2007 годах Американский институт архитекторов спонсировал исследования для выявления наиболее популярных архитектурных сооружений в Соединенных Штатах. Компания Harris Interactive провела исследования сперва среди членов института, а впоследствии и среди других американцев. В первой части опроса каждому из 2448 членов института было предложено назвать 20 архитектурных сооружений из 15 категорий. 248 зданий, которые были названы совместно по крайней мере шестью членами, были включены в список для следующего этапа. В нём участие принимали 2214 человек, каждому из которых было предложено выбрать из списка 248-и сооружений. Предпочтения голосующих было обработано по специальной шкале, разработанной для изучения.

В рамках празднования 150-летия Американского института архитекторов в 2007 году, он объявил список из 150 зданий и сооружений как «Любимая архитектура Америки». В этом списке Нью-Йорку принадлежит 32 объекта — больше, чем любому другому городу. В Чикаго и Вашингтоне находятся по 17 объектов, причём в столице США располагаются 6 зданий, входящих в первую десятку списка.

В список включены два здания, которые на момент внесения в список уже были разрушены: Всемирный торговый центр (№ 19) и Пенсильванский вокзал (№ 143).

Список зданий и сооружений

См. также 
 Архитектура в США

Примечания

Ссылки 
 «Любимая архитектура Америки» на FavoriteArchitecture.org
 Топ-15 зданий и сооружений, NPR.org
 «Любимая архитектура Америки», The Wall Street Journal, 7 февраля 2007 года
 «Любимая архитектура Америки» на AIA Archiblog

Любимая архитектура Америки
Списки зданий и сооружений США
Рейтинги